
Termin -{AEA}- ima više značenja.

 Anandamid
 Američka Ekonomska Associjacija